Lapa de bueyes puede referirse a:

 el nombre común de la planta Arctium lappa; o
 el nombre común de la planta Arctium minus.